Maria Laach steht für:
 Maria Laach am Jauerling, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Abtei Maria Laach, Benediktinerabtei in Glees, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Glockengießerei Maria Laach in der Abtei Maria Laach
 Wallfahrtskirche Maria Laach bei Maria Laach am Jauerling
 Pfarrkirche Maria Laah